Шумов — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Шумов, Александр Витальевич (род. 1991) — российский футболист, игрок новосибирского клуба «Сибирь».
 Шумов, Анатолий Петрович (1923—1941) — несовершеннолетний партизан Великой Отечественной войны, пионер-герой.

В 
 Шумов, Василий Герардович (род. 1960) — русско-американский музыкант, поэт и композитор, музыкальный продюсер, режиссёр.
 Шумов, Владимир Георгиевич (1941—2020) — министр внутренних дел Республики Казахстан.

ГДИК 
 Геннадий (Шумов) (ум. 1811) — архимандрит Крестовоздвиженского монастыря Московской епархии Русской православной церкви.
 Шумов, Дмитрий Петрович (1861—1906) — капитан 2-го ранга, участник русско-турецкой войны.
 Шумов, Илья Степанович (1819—1881) — русский шахматный мастер и шахматный композитор.
 Шумов, Константин Евгеньевич (род. 1985) — финский волейболист.

Н

П

См. также 
 Братья Шумовы
 Зибер-Шумова, Надежда Олимпиевна (1856—1916) — российский химик.
 Шумова-Симановская, Екатерина Олимповна (1852—1905) — российский врач-физиолог.